Die Liste von Pferdemuseen führt Museen zur Natur- und Kulturgeschichte des Pferdes auf.

Liste

Deutschland 

 Gestütsmuseum Altefeld, Gestüt Altefeld

 Marstall Museum, Fürstliche Hofreitschule Bückeburg
 Zugpferdemuseum, Lütau
 Westfälisches Pferdemuseum Münster, Münster
 Hofmarkmuseum Schloss Eggersberg, Riedenburg
 Deutsches Pferdemuseum, Verden an der Aller

Frankreich 

 Musée Vivant du Cheval, Chantilly

Italien 
 Kavalleriemuseum Pinerolo

Irland 
 Irish National Stud, Gestüt mit Pferdemuseum, Kildare

Schweiz 
 Musée du cheval, Schloss La Sarraz im Kanton Waadt.

Südkorea 
 Korea Racing Authority Equine Museum, Gwacheon

Vereinigte Staaten 

 International Museum Of The Horse, Kentucky Horse Park, Lexington
 Harness Racing Museum & Hall of Fame Goshen, New York
 American Quarter Horse Hall of Fame and Museum, Amarillo (Texas)
 American Racing Hall of Fame, Saratoga Springs, New York

Vereinigtes Königreich 
 The Museum Of The Horse, Tuxford, Nottinghamshire
 British Steeplechasing Hall of Fame, Prestbury, Gloucestershire
 Home of Horseracing, Newmarket, Suffolk
 National Horseracing Museum, Newmarket, Suffolk
 Peover Hall Stable Block, Peover Hall, Cheshire
 Royal Mews, London
 Willington Dovecote and Stables, Willington, Bedfordshire

Siehe auch 
 Kutschenmuseum, mit einer Liste von Kutschenmuseen

Einzelnachweise 

!
Pferdemuseen
Pferdemuseen